Лунгин — фамилия.

Известные носители:
 Лунгин, Павел Семёнович (род. 1949) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Сын С. Л. Лунгина.
 Лунгин, Семён Львович (1920—1996) — советский и российский драматург, сценарист. Отец П. С. Лунгина.
 Лунгин, Евгений Семёнович (род. 1960) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист. Сын С. Л. Лунгина.
Женский вариант — Лунгина:
 Лунгина, Лилианна Зиновьевна (1920—1998) — советская литературная переводчица, жена С. Л. Лунгина.